SCF kan de volgende betekenissen hebben:
Saba Conservation Foundation, een natuurbeschermingsorganisatie op Saba in Caribisch Nederland
Straight Connection Technology, Een frame van Bimota-motorfietsen waarbij balhoofd en achtervorklagering met rechte profielen met elkaar verbonden zijn.
Suriname Conservation Foundation, een natuurbeschermingsorganisatie in Suriname